Lose Control é um single de 2008 do grupo de eurodance Double You, que estourou nas pistas de dança do mundo todo. .

Canções de dance music